

Населені пункти та їхні частини
 Жаково — село в гміні Суленчино Картузького повіту Поморського воєводства
 Жаково — село в гміні Ліпно Лещинського повіту Великопольського воєводства
 Жаково — частина села Шубін-Весь у гміні Шубін Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки